Эшдаун, А́шдаун () — английская фамилия.

Известные носители 
 Эшдаун, Пэдди (1941—2018) — британский политик, дипломат.
 Эшдаун, Джейми (род. 1980) — английский футболист, вратарь.
  (род. 1967) — американский бизнесмен и политик.
  (род. 1934) — британский автогонщик.
  (род. 1942) — австралийская певица и автор песен.
Также Ashdown-неформальное название найденного динозавра-манираптора, который, возможно, является самым маленьким по размерам из всех динозавровых.

Примечания